Името Хаджидимитрово носят три български села:

 Хаджидимитрово, област Велико Търново
 Хаджидимитрово, област Стара Загора
 Хаджидимитрово, област Ямбол